Якума — боливийский топоним. Может означать:

 Якума (река) — река.
 Якума (провинция) — провинция.